A Kincseskert Óvoda Tata középpontjában épült, az Öreg-tó és a Cseke-tó fogja közre, és közelében folyik el az Által-ér, ugyanakkor egy lakótelep többszintes, sok lépcsőházas sorház is határolja az épületet.

Alakulása 

Az intézmény korábban Piros Óvoda néven vált ismertté, 2010-ben kapta a Kincseskert nevet. Az óvoda 2001-ben alakult, s ez alkalomból 2011-ben megkezdte működését az intézmény weboldala ezzel is segítve az óvoda, a szülők és az óvónők közötti minél jobb és szélesebb körű kapcsolatot.

Értékek 

Az óvoda életét színesítik egy olyan programmal, mely megfelel a 3-6-7 éves gyermekek életkorának, gazdagabbá teszi azt, és olyan értékeket képvisel, mely a múlt és a jelen értékeire épül, a jövőt befolyásolja és kötődik a közvetlen környezethez. Tudatos, tervszerű óvónői munka, kötetlen, spontán gyermeki tevékenység, „kincskeresés”, a „fürkészés” jellemzi a mindennapjaikat.

Közvetlen környezetük alkalmat és lehetőséget kínál arra, hogy rácsodálkozzanak a természet szépségeire, összhangjára, megtapasztalják a kölcsönös előnyöket és maguk is tehetnek azért, hogy kellemes környezetben éljenek. A múltat idéző tárgyakban nem az életformát, hanem a lelkesedést, az ízlést, az arányérzéket, formakultúrát őrzik meg, mely a tárgyakat létrehozta (szövés, agyagozás, fonás stb.).

Tevékenység 

Az óvodai környezet, a szülők megértő segítése, támogatása, a több, helyi és országos pályázaton kapott elismerés, szakmai bemutatkozások szorosan fűződnek az intézményhez. Az óvoda kezdeményezte a természethez kötődő jeles napok szervezését és megvalósítását a város óvodáival. Aktív résztvevői a város életének, programjainak (Víz-Zene-Virág→virágosítás, „Közelebb a természethez” című kiállítás és játszóházi program).

Minden olyan rendezvényen részt vesznek, mely munkájukat segíti, elgondolásaikat megerősíti, és képviselik az óvodáskorú gyermekek e szellemben történő nevelését. (Körlánc program, Erdei óvodák stb.)

Hagyományőrző szándékkal gondot fordítanak az egészséges életmódra. Egészséghónapot tartottak, amelynek keretében a tatai idősek otthonának tagjait látták vendégül. Hangsúlyt helyeznek a mozgásfejlesztésre. Tatai és kistérségi pedagógusok számára is szerveztek ilyen jellegű továbbképzést.

Források 
Izsáki Zsuzsanna: Megmozgatta az óvónőket. - In: Helyi Téma. 2012. január 18. p. 7.
Izsáki Zsuzsanna: Csalamádéztak az óvodában. - In: Helyi Téma. 2011. november 30. p. 5.

Külső hivatkozások 
 Kincseskert Óvoda honlapja

Magyarország oktatási intézményei
Tata
Iskola előtti nevelés-oktatás
Tata építményei